Francisco Ramos Mejía puede referirse a:

 Francisco Ramos Mejía (1773-1828), hacendado y funcionario argentino. 
 Francisco Ramos Mejía (1847-1893), sociólogo e historiador argentino.
 Francisco Ramos Mejía (1877-1968), penalista argentino que fue juez de la Corte Suprema de Justicia.
 Francisco Ramos Mejía (1909-2000), político argentino.